Frankrijk:
Castellar (Alpes-Maritimes), een gemeente in het Franse departement Alpes-Maritimes in de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur
Castellare-di-Casinca, een gemeente in het Franse departement Haute-Corse in de regio Corsica
Castellare-di-Mercurio, een gemeente in het Franse departement Haute-Corse in de regio Corsica

Italië:
Castellar (Italië), een gemeente in de provincie Cuneo in de regio Piëmont
Castellar Guidobono, een gemeente in de provincie Alessandria in de regio Piëmont

Spanje:
Castellar (Spanje), een gemeente in de provincie Jaén in de regio Andalusië
Castellar de la Frontera, een gemeente in de provincie Cádiz in de regio Andalusië
Castellar de la Muela, een gemeente in de provincie Guadalajara in de regio Castilië-La Mancha
Castellar de la Ribera, aeen gemeente in de provincie Lleida in de regio Catalonië
Castellar de n'Hug, een gemeente in de provincie Barcelona in de regio Catalonië
Castellar de Santiago, een gemeente in de provincie Ciudad Real in de regio Castilië-La Mancha
Castellar del Riu, een gemeente in de provincie Barcelona in de regio Catalonië
Castellar del Vallès, een gemeente in de provincie Barcelona in de regio Catalonië
El Castellar, een gemeente in de Spaanse provincie Teruel in de regio Aragón